IPAF steht für:
 International Powered Access Federation, internationaler Verband für Hubarbeitsbühnen
 International Prize for Arabic Fiction, internationaler Preis für den arabischen Roman

Abkürzung